Lichtenberg může označovat:

Místa 
 Knížectví Lichtenberg – malé říšské knížectví, existující v letech 1816–1834, centrum Baumholder
 Lichtenberg (Berlín) – jedna z berlínských čtvrtí
 Lichtenberg (Bavorsko) – město v Bavorsku
 Lichtenberg (Sasko) – město ve středním Sasku
 německý název zaniklé osady Světlík, součást obce Horní Podluží v okrese Děčín

Osoby 
 Bernhard Lichtenberg (1875–1943) – německý katolický kněz a teolog
 Byron K. Lichtenberg (*1948) – americký kosmonaut
 Conrad de Lichtenberg (1240-1299) – francouzský biskup
 Cornel Lichtenberg (1848–) – maďarský ušní lékař
 Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) – německý vědec a satirik
 Jacqueline Lichtenbergová (*1942) – americká autorka science fiction
 Leopold Lichtenberg (1861–1935) – americký houslista
 Oldřich Lichtenberg (*1963) – český podnikatel

Astronomie 
 7970 Lichtenberg – asteroid
 Lichtenberg (kráter) – kráter na Měsíci

Externí odkazy